Gieler ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelia Gieler (* 1940), österreichische Politikerin und AHS-Lehrerin in Ruhe (ÖVP)
 Wolfgang Gieler (* 1960), deutscher Politologe
 Wolfgang Gieler (Basketballspieler) (* 1986), deutscher Basketballspieler